De Zwarte Bergen, een landstreek in de Bommelsaga van Marten Toonder
 De Swartberge, een bergrug in Zuid-Afrika
 De Black Mountains (Bhutan), een bergrug in Bhutan
 De Black Mountains (Wales), een bergrug in Wales
 De Black Mountains (Alaska), een bergrug in de Amerikaanse staat Alaska
 De Black Mountains (Arizona), een bergrug in de Amerikaanse staat Arizona
 De Black Mountains (Californië), een bergrug in de Amerikaanse staat Californië
 De Black Mountains (Nevada), een bergrug in de Amerikaanse staat Nevada
 De Black Mountains (North Carolina), een bergrug in de Amerikaanse staat North Carolina
 Nationaal park Black Mountain in Australië
 Montagne Noire, een bergketen in Frankrijk